Potenz ( ‚Macht, Kraft, Vermögen, Fähigkeit‘) steht für:

 die Erektionfähigkeit des Penis, siehe Erektion
 ursprünglich die Zeugungsfähigkeit
 Potenz (Geometrie), ein Maß für die Lage eines Punktes in Relation zu einem Kreis
 Potenz (Mathematik), eine mathematische Rechenoperation
 Potenz (Schelling), ein grundlegender Begriff  in der Philosophie Schellings
 Potenz (Pharmakologie), ein Maß für die Wirkstärke eines Pharmakons
 Potenzieren (Homöopathie), der Grad der Verdünnung eines Schüttelextrakts
 Analgetische Potenz, Wirksamkeit der schmerzstillenden Wirkung in der Medizin
 Ökologische Potenz, die Anpassungsfähigkeit von Organismen oder Ökologiesystemen gegenüber Umweltveränderungen
 in der Philosophie die (noch) nicht realisierte Möglichkeit, siehe Akt und Potenz
 in der theoretischen Informatik die Konkatenation einer formalen Sprache mit sich selbst, siehe Formale Sprache
 in der Theorie formaler Sprachen die Verkettung eines Wortes mit sich selbst, siehe Wort (Theoretische Informatik)

Siehe auch: